Tinta
Ou ainda:
 Tinta Fresca (periódico) - um jornal português
 Neltair Abreu - um premiado cartunista brasileiro que, dentre suas principais obras, possui uma obra chamada "Tinta Fresca".

Desambiguação